Linaresi egyházmegye (Chile)
Linaresi egyházmegye (Mexikó)